Mehlbaum ist der Familienname folgender Personen

 Dorothea Mehlbaum (1589–1654), Lebensgefährtin von Lorenz Niemeyer in Hannover, siehe Grabmal der Dorothea Mehlbaum
 Johann Mehlbaum (1611–1656), deutscher Rechtswissenschaftler

außerdem:
Mehlbaum (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis in Baden-Württemberg